zárt rendszer vagy az ettől eltérő izolált rendszer a fizikában olyan elméletben létező anyagi rendszer, amely nem ad le és környezetéből nem vesz fel anyagot vagy energiát, impulzust stb. sem.
zárt rendszer az irányítástechnikában olyan körülhatárolt rendszer, amelyet nem ér külső hatás (visszacsatolás), dinamikáját a belső tárolókban lévő energia biztosítja.
Zárt környezeti (pl. ökológiai) rendszerek energiát vesznek fel és adnak le a környezetüknek, de anyagot nem cserélnek, vagy csak elhanyagolható mennyiségben.